Матей — румынское имя и фамилия (), чешское имя и фамилия (), а также топоним.

Географические названия 
 Матей — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.

Имя 
 Матей (ок. 1370—1453) — литовский католический священник.
 Матей Басараб (1588—1654) — господарь Валахии.
 Матей Гика (1728—1756) — господарь Молдавского княжества.
 Матей Нинослав (ум. 1250) — бан Боснии.
 Матей из Янова (1350/1355—1393) — чешский мыслитель, один из представителей ранней Реформации.

Фамилия 
  (род. 1985) — румынский фигурист.
  (род. 1968) — румынский футболист. 
  (род. 1980) — румынский ватерполист.
  (род. 1948) — румынская гребчиха.
  (род. 1951) — румынский стрелок.
 Матей, Владимир (1920—2005) — чешский дирижёр, брат Йозефа Матея.
 Матей, Илие (род. 1960) — румынский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, призёр чемпионатов Европы.
  (1895—1969) — румынский химик.
  (1922—1992) — чешский композитор, брат Владимира Матея.
  (род. 1962) — румынская бегунья с барьерами и на длинные дистанции.
  (род. 1984) — румынский футболист.
  (1926—2011) — румынская певица.
  (род. 1985) — румынская теннисистка.
 Матей, Сорин (род. 1963) — румынский прыгун в высоту.
 Матей, Флорентин (род. 1993) — румынский футболист, полузащитник клуба «Волынь».
  (род. 1983) — румынский игрок в мини-футбол.
  (род. 1964) — румынская и австрийская гандболистка.